Koning ist der Familienname folgender Personen:

 Aad de Koning (1928–2010), niederländischer Eisschnellläufer

 Bart Koning (* 1957), niederländischer Maler
 Coen de Koning (1879–1954), niederländischer Eisschnellläufer
 Corne de Koning (* 1989), niederländischer paralympischer Ruderer
 Elisabeth Koning (1917–1975), niederländische Sprinterin
 Gerry Koning (* 1980), niederländischer Fußballspieler

 Johann Naret-Koning (1838–1905), niederländischer Violinist
 Johanna Koning (1923–2006), niederländische Leichtathletin
 Josine Koning (* 1995), niederländische Hockeyspielerin
 Louis de Koning (* 1967), niederländischer Radsportler
 Marcelien de Koning (* 1978), niederländische Seglerin
 Mathijs De Koning (* 1949), niederländischer Radrennfahrer
 Michel Koning (* 1984), niederländischer Tennisspieler
 Philips Koning (1619–1688), niederländischer Maler, siehe Philips de Koninck
 Rita de Koning, niederländische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Konings
 Kooning
 Koninck